Костычи:
 
 Костычи — деревня в Брестском районе Брестской области Белоруссии;
 Костычи — село в Баштанском районе Николаевской области Украины.